Samdani Art Foundation () — частный художественный фонд, основанный в столице Бангладеш городе Дакка в 2011 году; ставит себе целью повышение уровня художественное взаимодействие между Бангладеш и остальным миром; основателями стала семейная пара коллекционеров Надя и Раджиб Самдани; дважды в год проводит некоммерческий саммит «Dhaka Art Summit»; владеет коллекцией произведений искусства из многих регионов мира — коллекция доступна для осмотра по предварительной записи; участвует в строительстве музея современного искусства «Srihatta-Samdani Art Centre» в городе Силхет.

История и описание 
Частный художественный фонд «Samdani Art Foundation» был основан в Дакке (Бангладеш) парой коллекционеров Надей (род. 1981) и Раджибом Самдани (род. 1974); цель создания была заявлена как «позволить бангладешским художникам расширить свои творческие горизонты с помощью грантов, образовательных программ и выставок». Раз в два года фонд производит саммит «Dhaka Art Summit», являющийся одним из крупнейших в Южной Азии; организуют семинары и практикумы в Бангладеш. Коллекция фонда содержит произведения международного современного искусства — она доступна для просмотра широкой аудитории. Фонд Самдани возглавляет американский куратор Диана Кэмпбелл Бетанкур (Diana Campbell Betancourt, род. 1984), являющаяся его художественным руководителем; организация сотрудничает с рядом художественных учреждений в Азии и Европе, включая Кунстхалле Базеля и японский музей «Fukuoka Asian Art Museum».

В саммите в Дакке принимали участие кураторы из Современной галереи Тейт, Центра Помпиду и Кунстхалле Цюриха; Надя Самдани входят в международный руководящий совет Нового музея современного искусства в Нью-Йорке; фонд участвовал в 56-й биеннале в Венеции. Коллекция «Samdani Art Foundation» специализируется на искусстве Южной Азии: в неё входят работы современных художников из Бангладеш, Индии, Бенгалии и Пакистана. Произведения Зейнула Абедина, Абаниндранатха Тагора, Бинода Бихари Мукерджи, Джемини Роя и Гаганендранатха Тагора являются частью собрания. Кроме того, с 2012 года фонд — совместно с лондонским «Delfina Foundation» — вручает и премию «Samdani Art Award» для авторов от 20 до 40 лет, направленную на поддержку и продвижение современного искусства в стране. По состоянию на 2019 года, фонд участвовал в строительстве музея современного искусства «Srihatta-Samdani Art Centre», местом расположения которого был выбран бангладешский город Силхет.

См. также 
 Nature Morte (галерея)
 Национальный музей Мьянмы
 Музей современного искусства (Тайбэй)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Дакка
Музеи Бангладеш
Музеи современного искусства